Вайсер-Майн (, Белый Майн) — река в Германии, протекает по земле Бавария. Правая составляющая Майна.

Река Вайсер-Майн берёт начало в горах Фихтельгебирге. Течёт на запад. Около Кульмбаха объединяется с рекой Ротер-Майн и образует реку Майн.

Длина реки — 45,3 км, площадь водосборного бассейна — 636 км². Высота истока 887 м. Высота устья 298 м.

Примечания

Литература 
 Franz X. Bogner: Der Obermain. Ein Luftbildporträt von Bayreuth bis Bamberg. Ellwanger-Verlag, Bayreuth, 2006. ISBN 3-925361-57-X

Притоки Майна (приток Рейна)
Реки Баварии